Панџаб може да се односи на:
 Панџаб, област у јужној Азији
 Панџаб (Индија), савезна држава Индије
 Панџаб (Пакистан), провинција Пакистана
 Панџаби (језик)